

Astronomia
 4278 Harvey  – asteroide della fascia principale

Film
 Harvey – film del 1950 diretto da Henry Koster
 Harvey – film televisivo del 1972 diretto da Fielder Cook

Teatro 
 Harvey – commedia di Mary Chase

Geografia
 Australia
 Harvey  – capoluogo della Contea di Harvey, in Australia Occidentale

 Canada
 Harvey  – località del Nuovo Brunswick

 Stati Uniti d'America
 Harvey  – contea del Kansas
 Harvey  – località del Nord Dakota
 Harvey  – località dell'Illinois
 Harvey  – località dell'Iowa
 Harvey  – località della Louisiana
 Harvey  – località del Michigan

Onomastica
 Harvey  – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Erveo

Persone

Altro
 Harvey Awards – premio assegnati nell'ambito dei fumetti
 Corazzatura Harvey – corazzatura pesante del 1890 per navi da battaglia